Пархаев — русская фамилия:
 Пархаев, Иван Дмитриевич (1911—1968) — полный кавалер Ордена Славы.
 Пархаев, Евгений Алексеевич (род. 1941) — директор художественного предприятия «Софрино» в 1987—2018 годах.